Isztar-duri – imię dwóch wysokich rangą asyryjskich urzędników:
 Isztar-duri (gubernator Nasibiny) – asyryjski dostojnik za rządów Salmanasara IV (782–773 p.n.e.)
 Isztar-duri (gubernator Arraphy) – asyryjski dostojnik za rządów Sargona II (722–705 p.n.e.)